Тит Секстий Африкан (Titus Sextius Africanus) е име на римските политици:

 Тит Секстий, 44 пр.н.е. управител на Африка Нова (Нумидия), 42 пр.н.е. завладява провинцията Africa Vetus
 Тит Секстий Африкан, суфектконсул 59 г.
 Тит Секстий Африкан (консул 112 г.), консул 112 г.